Le British Grand Prix 2016 est l'édition 2016 du British Grand Prix, qui est un tournoi PSA International 70 avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 2 au 5 décembre 2016.

Pour sa  finale, Nick Matthew remporte son troisième titre face à son compatriote James Willstrop.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
Squash en 2016
Sport en Angleterre en 2016
Sport en décembre 2016